Met steht für:
 Met, alkoholisches Getränk

Met steht als Abkürzung oder Kurzform für:
 L-Methionin, eine Aminosäure
 Metropolitan Museum of Art, Kunstmuseum in New York City, USA
 Metropolitan Opera, Opernhaus in New York City, USA
 Metropolitan Police Service, Londoner Polizei

met. steht als Abkürzung für:
 meteorologisch, siehe Meteorologie

MET steht als Abkürzung für:
 MET bzw. c-Met, Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Rezeptorprotein (hepatocyte growth factor receptor), eine Tyrosinkinase
 Transmissionselektronenmikroskop, (franz.) Microscopie électronique en transmission
 Meridian-Energie-Technik, Technik der Klopfakupressur
 Metabolisches Äquivalent, engl.: Metabolic Equivalent of Task, die Vergleichseinheit für den biologischen Energieverbrauch eines Menschen
 Meteorologie
 Metropolitan Express Train, ein (Luxus-)Zug, der bis Ende 2004 zwischen Köln und Hamburg pendelte, siehe Metropolitan
 Mesenchymal-epitheliale Transition, ein biologischer Prozess
 Middle Eastern Time, siehe Zeitzone
 Middle European Time, veralteter Name für Mitteleuropäische Zeit
 Mind’s Eye Theatre, Live-Rollenspiel System
 Ministry of the Environment and Tourism, ehemalige und weiterhin gängige Bezeichnung für das Ministerium für Umwelt und Tourismus (Namibia) in Namibia
 Mission Elapsed Time, verstrichene Flugzeit von Raummissionen
 Mitteleuropäische Transversale, Erdgastransportleitung
 Modular Equipment Transporter
 The MET (Bangkok), Wolkenkratzer in Bangkok
 Metropolitan Electric Tramways, ehemaliger Verkehrsbetrieb in London
 Landkreis Rhön-Grabfeld (für Mellrichstadt), Kfz-Kennzeichen
 Presentation Manager Metafile (.met), Dateiformat für 2D-Vektorgrafiken unter OS/2

Siehe auch:
 MetHb: Methämoglobin
 Metro (Begriffsklärung)
 Metropolitan (Begriffsklärung)
 Mett

Abkürzung